Lingua bajan – creolo di Barbados
 Bajan o Bajan nuur – lago della Mongolia
 Provincia del Bajan-Ôlgij – provincia della Mongolia
 Bajan – strumento musicale Fisarmonica di origine russa

Pagine correlate 
 Bayan